Il termine "brick" ("mattone", in lingua inglese) può riferirsi a:

Animazione
 Brick – personaggio della serie animata A tutto reality
 Brick – personaggio dei fumetti DC Comics
 Brick – personaggio della saga di Mondo Disco

Cinema 
Brick - Dose mortale (Brick) – film del 2005 diretto da Rian Johnson

Musica 
 Brick – gruppo musicale funk statunitense
 Brick – album dei Brick del 1977
 Brick – singolo dei Ben Folds Five del 1997, dall'album Whatever and Ever Amen
 Brick – cofanetto dei Talking Heads del 2005
 Brick: Original Motion Picture Soundtrack – album del 2006, colonna sonora del film Brick – Dose mortale

Nautica 
 Brick – tipo di imbarcazione, denominazione francese del brigantino

Altro 
 Brick – comune degli Stati Uniti d'America, nella contea di Ocean, nello Stato del New Jersey
 Brick – confezione quasi sempre a forma di parallelepipedo particolarmente utilizzata per prodotti alimentari liquidi
 Brick – termine usato per descrivere un dispositivo elettronico reso inutilizzabile da errori software e/o hardware (e che dunque ha l'utilità di un mattone)

Pagine correlate 
 Bric
 Brik